

Населені пункти та їхні частини
 Пшиленкі — село в гміні Біле Блота Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пшиленкі — село в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Пшиленкі — лісова осада в гміні Пелчице Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки